

Italia

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Lucano – San Lugano, frazione di Trodena nel parco naturale

Veneto 
 Chiesa di San Lucano – Campo di Borgo Valbelluna
 Chiesa di San Lucano – Paderno di San Gregorio nelle Alpi
 Chiesa di San Lucano – Valle di San Lucano a Taibon Agordino
 Chiesa di San Lucano – Villapiccola di Auronzo di Cadore